SCG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Srbijo in Črno goro.
 Sydney Cricket Ground

Glej tudi 

Kratice